Demon Hunter – band alternative metal/christian metal di Seattle
 Demon Hunter – album dei Demon Hunter del 2002
 Demon Hunter – serie a fumetti pubblicata in Italia dalla Xenia Edizioni dal 1993 al 1996
 Demon Hunter – film del 2005 diretto da Scott Ziehl